Rabot, outil pour façonner généralement le bois.
 Rabot, appareil pour abattre du minerai dans une mine.

Patronyme 

 Charles Rabot (1856-1944), glaciologue et explorateur ;
 Pierre Rabot (1865-), skipper français ;
 Léon Rabot, cycliste français.

Toponyme 

 Rabot, monument belge situé à Gand.

Autres 
 Rabot Dutilleul, groupe de construction-promotion.